Schwedenhöhlen steht für:

 Schwedenhöhlen (Reutlingendorf), System aus Höhlen bei Reutlingendorf, einem Ortsteil von Obermarchtal im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Schwedenhöhlen (Rohrwald), Erdställe im Rohrwald in der Gemeinde Harmannsdorf in Niederösterreich